Margaret Morris peut désigner :
 Margaret Morris (1891-1980), une danseuse, chorégraphe et pédagogue britannique.
 Margaret Morris (1898-1968), une actrice du cinéma muet américain ; 
 Maggie Morris, une journaliste canadien de radio et de TV des années 1960.